Ширяевский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Ширяевский сельсовет — Волгоградская область, Иловлинский район.
 Ширяевский сельсовет — Воронежская область, Калачеевский район.
 Ширяевский сельсовет — Иркутская область, Иркутский район.
 Ширяевский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.
 Ширяевский сельсовет — Приморский край, Михайловский район.